Заболотцівська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Іваничівський район
 Заболотцівська сільська рада — Львівська область, Бродівський район

Див. також 
 Заболотці